

Sigle 
 Oberkommando des Heeres  – alto commando dell'esercito tedesco dal 1936 al 1945

Codici 
 OKH – codice aeroportuale IATA della base aerea RAF Cottesmore di Oakham (Regno Unito)
 okh – codice ISO 639-3 della lingua koresh-e rostam